А́нна Изабе́лла Гонза́га-Гваста́лльская (; 12 февраля 1655, Гвасталла, герцогство Гвасталльское — 18 ноября 1703, Мантуя, герцогство Мантуанское) — итальянская принцесса из дома Гонзага, дочь Ферранте III, герцога Гвасталльского. В замужестве — герцогиня Мантуи и Монферрато.

В отсутствии мужа в 1691 году и с 1702 по 1703 год была регентом герцогств Мантуанского и Монферратского, проявив талант дипломата и государственного деятеля. Заслужила уважение подданных за широкую благотворительную деятельность.

Биография 
Анна Изабелла Гонзага родилась 12 февраля 1655 года в Гвасталле. Она была старшей дочерью Ферранте III, герцога Гвасталльского из дома Гонзага и Маргариты Моденской из дома д’Эсте, дочери Альфонса III, герцога Моденского и Изабеллы Савойской.

В июле 1671 года её выдали замуж за Фердинанда Карла, герцога Мантуанского и Монферратского из Неверской ветви дома Гонзага. Этот брак был устроен Элеонорой Гонзага-Неверской, вдовствующей императрицей Священной Римской империи. В приданое супругу Анна Изабелла принесла Луццару и Реджоло. Такими были условия брачного договора, заключенного 12 августа 1670 года в Гойто. По ним Ферранте III навсегда уступал Фердинанду Карлу оба феода. Он должен был передать их герцогу Мантуанскому в 1659 году по условиям Вестфальского мирного договора, но сделал этого только после того, как назначил своей наследницей старшую дочь.

После смерти отца в январе 1678 года Анна Изабелла, несмотря на протесты дяди , наследовала герцогство Гвасталльское. Её муж, Карл Фердинанд, находился под влиянием французского королевства. Поэтому испанское королевство поддержало другого претендента. Им был , граф Сан-Паоло, муж , младшей сестры Анны Изабеллы. В 1690 году миланский правитель , граф Фуэнсалида захватил герцогство Гвастальское. В начале 1691 года он стал угрожать вторжением в Мантуанское герцогство. Фердинанд Карл потребовал освободить герцогство Гвастальское. Когда же угроза оккупации повисла над герцогством Мантуанским, он бежал с кабинетом министров в Венецианскую республику, оставив жену и трон.

В этих обстоятельствах Анна Изабелла продемонстрировала мужество и талант дипломата и государственного деятеля. Она укрепила оборону герцогства и начала переговоры. Ей оказывали поддержку посланник императора маркиз Фердинанд дельи Обицци и аббат Винченцо Гримани, будущий вице-король Неаполитанский. Итогом переговоров стало заключение в июне 1691 года Гаццуольского мирного договора, по которому герцогство Гвастальское отходило к Винченцо Гонзага. Его право в 1692 году подтвердил Леопольд I, император Священной Римской империи.

Вернувшись, герцог Мантуанский продолжил вести распущенный образ жизни. Герцогиня отдалилась от двора. Всё своё время она посвящала делам милосердия. В 1702 году, во время войны за испанское наследство, Фердинанд Карл снова бежал, успев назначить жену регентом. В апреле 1703 года после смерти , князя Саббьонетского и Боццольского, Анна Изабелла приказала армии занять оба феода. Она также обратилась к императору с просьбой признать за ней право на .

Подданные относились с уважением к герцогине. Анна Изабелла Гонзага умерла 18 ноября 1703 года; в некоторых источниках указана другая дата смерти — 11 августа 1703 года. Её похоронили в  в Мантуе, в усыпальнице Гвасталльской ветви дома Гонзага. Находившийся в бегах, герцог не был расстроен смертью жены. У супругов не было детей. В 1704 году Фердинанд Карл женился во второй раз на Сюзанне Генриетте Лотарингской.

В годовщину смерти герцогини известный оратор, иезуит Антонфранческо Беллати, написал проповедь-молитву, которую произнёс 19 ноября 1704 года в церкви Девы Марии Смиренной. Сохранился единственный портрет Анны Изабеллы Гонзага кисти неизвестного художника, который хранится в новой ризнице  во фракции  под Мантуей. Её профиль также изображен на гравюре и медальоне работы неизвестных авторов.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Герцогини Мантуи
Герцогини Монферрата
Женщины-регенты
Гонзага